Кро́уфорд, Кро́форд () — фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 Крофорд, Адер (1748—1795) — шотландский химик.

Б 
 Кроуфорд, Бродерик (1911—1986) — американский киноактёр.

В 
 Кроуфорд, Виктория (более известная как Алисия Фокс; род. 1986) — американская модель и рестлер.

Д 
 Кроуфорд, Джамал (род. 1980) — американский баскетболист.
 Кроуфорд, Джим (1948—2002) — британский автогонщик.
 Кроуфорд, Джоан (Люсиль Фэй Лесюр; 1904—1977) — американская киноактриса.
 Кроуфорд, Джон (актёр) (1920—2010) — американский актёр.
 Кроуфорд, Джон (1783—1868) — британский востоковед, губернатор Сингапура.
 Кроуфорд, Джони (1946—2021) — американский актер и певец.
 Кроуфорд, Джордан (род. 1988) — американский баскетболист.
 Кроуфорд, Джордж Уокер (1798—1872) — американский политический деятель, губернатор штата Джорджия, военный министр.
 Кроуфорд, Джек (1908—1991) — австралийский теннисист.
 Кроуфорд, Джек (1916—1973) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Кроуфорд, Дин (род. 1958) — канадский гребец.
 Кроуфорд, Дез (род. 1968) — британский и американский актёр.

З 
 Кроуфорд, Завьер (род. 1995) — игрок в американский футбол.

К 
 Кроуфорд, Ками (род. 1992) — американская актриса, телеведущая, модель, победительница конкурса красоты для девушек-подростков «Юная мисс США 2010».
 Кроуфорд, Карл (род. 1935) — гайанский боксёр.
 Крофорд, Каттер (род. 1996) — американский бейсболист.
 Кроуфорд, Кейт (род. 1976) — американская писательница, учёный.
 Кроуфорд, Клейн (род. 1978) — американский актёр.
 Кроуфорд, Кори (род. 1984) — канадский хоккеист.
 Кроуфорд, Кристина (род. 1939) — американская актриса и писательница.
 Кроуфорд, Кэндис (род. 1986) — американская журналистка и фотомодель.
 Кроуфорд, Кэрол (род. 1943) — победительница конкурса Мисс Мира 1963.

Л 
 Кроуфорд, Лилла (род. 2001) — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.

М 
 Кроуфорд, Майкл (род. 1942) — британский певец и актёр.
 Кроуфорд, Мэрион (1909—1988) — шотландская гувернантка.

Р 
 Кроуфорд, Ролстон (1906—1978) — американский абстрактный художник, график и литограф.
 Кроуфорд, Расти (1885—1971) — канадский хоккеист.
 Крофорд, Розанна (род. 1988) — канадская биатлонистка.
 Кроуфорд, Рэнди (род. 1952) — американская певица.

С 
 Кроуфорд, Самуэль (1829—1892) — американский военный, хирург регулярной армии и генерал добровольческой армии во время Гражданской войны.
 Кроуфорд, Синди (род. 1966) — американская супермодель и актриса.
 Кроуфорд, Синди (род. 1980) — американская порноактриса.
 Кроуфорд, СП (1907—2019) — американский супердолгожитель.
 Кроуфорд, Стиви (род. 1974) — шотландский футболист.

Т 
 Кроуфорд, Теренс (род. 1987) — американский боксёр.
 Кроуфорд, Томас (1814—1857) — американский скульптор, отец Фрэнсиса Кроуфорда.

У 
 Кроуфорд, Уильям Харрис (1772—1834) — американский политик, министр в администрациях Джеймса Мэдисона и Джона Монро.

Ф 
 Кроуфорд, Фрэнсис Марион (1854—1909) — американский писатель.

Х 
 Кроуфорд, Хейсли (род. 1950) — ямайский легкоатлет.
 Кроуфорд, Холли (род. 1984) — австралийская сноубордистка.

Ч 
 Крофорд, Чандра (род. 1983) — канадская лыжница.
 Кроуфорд, Чейс (род. 1985) — американский актёр.
 Крофорд, Черил (1902—1986) — американская актриса, режиссёр и театральный продюсер.

Ш 
 Кроуфорд, Шеннон (род. 1963) — канадская гребчиха.
 Кроуфорд, Шон (род. 1978) — американский легкоатлет.

Э 
 Кроуфорд, Эммет (1844—1886) — офицер армии США.
 Кроуфорд, Энн (1920—1956) — английская актриса.
 Кроуфорд, Энни (1856—1942) — американская художница.

Ю 
 Кроуфорд, Юнайка (род. 1982) — кубинская метательница молота.

Топоним 
Округ в США:
 Крофорд — округ в штате Айова.
 Крофорд — округ в штате Висконсин.
 Крофорд — округ в штате Джорджия.
 Крофорд — округ в штате Иллинойс.
 Крофорд — округ в штате Индиана.
 Крофорд — округ в штате Канзас.
 Крофорд — округ в штате Миссури.
 Крофорд — округ в штате Мичиган.
 Крофорд — округ в штате Огайо.
 Крофорд — округ в штате Пенсильвания.

См. также 
 Кроуфорд Старрик — главный антагонист игры Assassin’s Creed: Syndicate
 Crawford — шведская компания, производитель перегрузочного оборудования
 Крофордвилл
 Крофордсвилл

Примечания